Георгий Габедава (; ) — грузинский футболист, нападающий тбилисского «Динамо». Выступал за молодёжную сборную Грузии до 21 года.

Биография

Клубная карьера 
Первый тренер — Элгуджа Кометиани. Выступал за команды — «Одиши 2001», «Мглеби» (сейчас — «Зугдиди») и «Олимпи» из города Рустави.

В 2009 году попал в тбилисский клуб «Гагра». В первой половине сезона 2009/10 в чемпионате Грузии забил 10 мячей в 19 матчах. В матче против тбилисского «Динамо» Габедава забил 4 гола. На зимние сборы 2010 года Георгий отправился вместе с «Гагрой», в товарищеском матче против мариупольского «Ильичёвца» (0:3, в пользу «Гагры»), его заметили тренера «Ильичёвца». В феврале 2010 года его заявили за «Ильичёвец» под номером 55. В Премьер-лиге Украины дебютировал 27 февраля 2010 года в выездном матче против запорожского «Металлурга» (2:0), Габедава вышел на 62 минуте вместо Вадима Мельника. Главный тренер «Ильичёвца» Илья Близнюк отмечал хороший удар Габедавы.

Карьера в сборной 
Выступал за молодёжную сборную Грузии до 21 года в 2009 году.

Примечания 

Футболисты Грузии
Игроки сборной Грузии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Металлург» Рустави
Игроки ФК «Гагра» Тбилиси
Игроки ФК «Мариуполь»
Игроки ФК «Зугдиди»
Игроки ФК «Чихура»
Игроки ФК «Самтредиа»
Игроки ФК «Динамо» Батуми
Игроки ФК «Заглембе» Сосновец
Игроки ФК «Сабуртало»
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси